Фамилија Ерера има више значења:

 Фамилија Ерера, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ерера (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Ерера (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику